Ernst Biesalski ist der Name folgender Personen:

* Ernst Biesalski (Chemiker) (1881–1963), deutscher Chemiker
 Ernst Biesalski (Agrarwissenschaftler) (1907–1964), deutscher Agrarwissenschaftler